White Horse kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Horse (New Jersey)
White Horse (South Dakota)

Zie ook
Whitehorse